PIM nebo Pim může znamenat:

Počítače 
 Personal information management
 PIM (Product Information Management), systém správy produktových informací

Zeměpis 
 Pim (řeka) — řeka v Chantymansijském autonomním okruhu v Ťumeňské oblasti v Rusku, přítok Obu

Sport 
 Zkratka pro Pražský mezinárodní maraton (Prague International Marathon).